Het eerste hockeytoernooi om de Intercontinental Cup had plaats van donderdag 22 september tot en met zaterdag 1 oktober 1977 in Rome, Italië. De beste zes landen plaatsten zich voor het Wereldkampioenschap hockey mannen in 1978 in Buenos Aires, Argentinië.

Poule-indeling 
Groep A:
 
 
 
 
 
 

Groep B:

Uitslagen voorronde

Eindstanden voorronde

Groep A

Groep B

Uitslagen play-offs 
Plaats 9 t/m 12
 Ghana - Mexico 4-0
 Kenia - Nigeria 1-0

Plaats 5 t/m 8
 Canada - Japan 2-1
 Italië - Frankrijk 2-1

Halve finales
 Polen - België 2-1
 Ierland - Sovjet-Unie 2-1

Plaats 11
 Nigeria - Mexico 1-0

Plaats 9
 Ghana - Kenia 1-2

Plaats 7
 Frankrijk - Japan 3-1

Plaats 5
 Canada - Italië 2-1

Plaats 3
 Sovjet-Unie - België 4-3

Finale
 Ierland - Polen 1-2

Eindklassering 

Hockey in 1977
 1977
Hockey in Italië
Sportevenement in Rome